Manuel Justo Román (Vigo, Pontevedra, Galicia, 9 de febrero de 1996) es un futbolista español más conocido como Manu Justo, que juega como delantero en las filas del Racing Club de Ferrol de la Primera División RFEF.

Trayectoria 

Manu Justo es natural de Vigo (Pontevedra) y se formó en las categorías inferiores del Club Deportivo Areosa, en el que jugó en su equipo juvenil en la temporada 2014-15. En la temporada 2015-16, firmó por el Club Rápido de Bouzas en Tercera División, en el que jugó 28 partidos. En verano de 2016, firmó por el Arosa Sociedad Cultural en Tercera División, en el que jugó en dos temporadas casi medio centenar de partidos.

En la temporada 2018-19, firma por el Coruxo FC de la Segunda División B de España, con el que disputó 37 partidos y marcó 10 goles, sumando más de 2700 minutos. El 9 de julio de 2019, firma por el Elche CF de la Segunda División de España. Al comienzo de la temporada 2019-20, el delantero gallego firma cedido por el UCAM Murcia CF del Grupo IV de la Segunda División B, con el que disputa 18 encuentros de liga y 2 de Copa del Rey, anotando un total de 3 goles. 

En enero de 2020, llega a un acuerdo para romper la cesión con el conjunto murciano y llega en calidad de cedido al Celta de Vigo B del Grupo IV de la Segunda División B, donde jugaría 6 partidos en los que anota 2 goles. En la temporada 2020-21, continuaría en el Celta de Vigo B en calidad de cedido, donde disputa 24 partidos en los que anota 8 goles. 

En julio de 2021, regresa al Elche CF de la Primera División de España, con el que realizaría la pretemporada a las órdenes de Fran Escribá. El 12 de agosto de 2021, firmó con el Racing de Santander de la Primera División RFEF, nuevamente cedido por el conjunto ilicitano. En el equipo cántabro disputó 35 encuentros de liga, con un balance de siete goles y tres asistencias.

Al término de la temporada 2021-22, lograría el ascenso a la Segunda División de España, tras acabar en primera posición del Grupo I de la Primera División RFEF. El 10 de junio de 2022, el Racing de Santander hace oficial que no continuaría tras acabar contrato en el conjunto cántabro. 

El 29 de junio de 2022, el Racing Club de Ferrol de la Primera División RFEF, anunció el fichaje del jugador para la temporada 2022-23.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en transfermarkt

Futbolistas de la provincia de Pontevedra
Futbolistas del Arosa Sociedad Cultural
Futbolistas del Coruxo Fútbol Club
Futbolistas del Club Rápido de Bouzas
Futbolistas del Real Club Celta de Vigo "B"
Futbolistas del Elche Club de Fútbol en los años 2010
Futbolistas del Real Racing Club de Santander en los años 2020
Futbolistas del UCAM Murcia Club de Fútbol
Nacidos en Vigo
Futbolistas del Racing Club de Ferrol